Джазира може да се отнася за:

 Джазира, арабското наименование на платото в Северна Месопотамия;
 Ал-Джазира, провинция в Судан.
 Ал-Джазира, арабска телевизионна компания.